Nach deutschem Recht besteht die Kapitalmarktorientierung eines Unternehmens darin,
 einen organisierten Markt im Sinne des  Abs. 11 WpHG durch von ihm ausgegebene Wertpapiere in Anspruch zu nehmen oder
 die Zulassung solcher Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt beantragt zu haben.

Wertpapiere werden durch § 2 Abs. 1 Satz 1 WpHG definiert:

„Wertpapiere im Sinne dieses Gesetzes sind, auch wenn für sie keine Urkunden ausgestellt sind,

 Aktien
 mit Aktien vergleichbare Anlagewerte und Zertifikate, die Aktien vertreten, sowie
 Schuldtitel, insbesondere Inhaberschuldverschreibungen und Orderschuldverschreibungen 

einschließlich Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate, die Schuldtitel vertreten,
wenn sie an einem Markt gehandelt werden können. Wertpapiere sind auch Anteile an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden“ (Investmentzertifikate).

Bedeutung 
 Verweise im  HGB
 Verweise im  HGB 
 Verweise in EG-Richtlinien
 Verweise in IAS/IFRS
 Besondere Anforderungen für Steuerung von Liquiditätsrisiken in den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA)

Wertpapierrecht (Deutschland)